Чуварлейка - назва населених пунктів:

Чуварлейка - село в Ардатовському районі Нижньогородської області.
 Чуварлейка - присілок в Арзамаському районі Нижньогородської області.